Pastrňák je české příjmení. Zastarale nebo nářečně označuje rostlinu pastiňák/pastinák, z něhož pochází. Existuje více nositelů tohoto příjmení (v přechýlené podobě Pastrňáková):
 David Pastrňák (* 1996) – lední hokejista, útočník 
 Radek Pastrňák (* 1963) – hudebník, textař a příležitostný herec

Reference 

Česká příjmení